Taşköprü (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Taşköprü (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Taşköprü (Adana), een Romeinse brug in de stad Adana in Turkije